Улпия Траяна (; * 31; † 86) e римска благородничка от Испания през 1 век. Тя е баба на римския император Адриан.

Биография 
Произлиза от рода Улпии от Италика в Испания. Сестра е на римския генерал и сенатор Марк Улпий Траян, баща на император Траян и неговата по-голяма сестра Улпия Марциана.

Улпия Траяна се омъжва за сенатора и претора Елий Адриан Марулин (* 31; † 91). Двамата имат само един син Публий Елий Адриан Афер, който се жени за Паулина Стара.

Улпия е баба на Паулина Млада (Елия Домиция Паулина, * 75; † 130) и на римския император Адриан (* 76; † 138).

Източници 

 History of Horoscopic Astrology By James H. Holden
 Rodgers, N., The History and Conquests of Ancient Rome, Hermes House, 2005.
 Syme, Tacitus, 30 – 44; PIR Vlpivs 575
 www.roman-emperors.org
 www.roman-emperors.org
 www.roman-emperors.org
 www.roman-emperors.org
 www.usask.ca
 books.google.com.au

Жени от Древен Рим
Улпии
Нерво-Антонинова династия
Нерво-Траянова династия